De Grand Prix-wegrace van Australië 1993 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1993. De race werd verreden op 28 maart 1993 op het Circuit Eastern Creek in Eastern Creek, Australië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1993
Australië